Leste bezeichnet:

 Leste (Wind), einen heißen, trockenen Wüstenwind
 Leste (Belo Horizonte), Stadtteil von Belo Horizonte, Brasilien
 Leste (Guinea-Bissau), Provinz in Guinea-Bissau